Vidrașcu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Paul Vidrașcu (1901–?), rugbist român.
 Feodosie Vidrașcu (1929–2010), scriitor sovietic și moldovean.

 Gheorghe Vidrașcu (?), politician comunist român.